Milan Jovanović (1981), futebolista sérvio;
Miodrag Jovanović (1922–2009), futebolista sérvio.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes